Kaderrichtlijn Water
Zuid-Koreaanse won